Alphonse ist die französische Form des männlichen Vornamens Alfons.

Namensträger

Vorname 
 Joseph-Alphonse Adhémar (1797–1862), französischer Mathematiker
 Alphonse Allais (1854–1905), französischer Schriftsteller
 Alphonse Amadou Alley (1930–1987), beninischer Politiker, Präsident 1967 bis 1968
 Alphonse Auclair (1898–1969), französischer Automobilrennfahrer
 François-Alphonse Aulard (1849–1928), französischer Historiker
 Alphonse Beau de Rochas (1815–1893), französischer Eisenbahningenieur und Erfinder
 Alphonse Voho Sahi, ivorischer Politiker
 Marie-Alphonse Bedeau (1804–1863), französischer General
 François Alphonse Belin (1817–1877), französischer Orientalist
 Alphonse Bertillon (1853–1914), französischer Kriminalist und Anthropologe
 Alphonse Louis Nicolas Borrelly (1842–1926), französischer Astronom
 Louis-Alphonse-Victor de Broglie (1846–1906), französischer Aristokrat
 Alphonse Pyrame de Candolle (1806–1893), Schweizer Biologe
 Antoine Alphonse Chassepot (1833–1905), französischer Erfinder
 Alphonse Daudet (1840–1897), französischer Schriftsteller
 Claude Alphonse Delangle (1797–1869), französischer Politiker
 François-Alphonse Forel (1841–1912), Schweizer Arzt und Naturforscher
 Alphonse Julen (1898–??), Schweizer Skilangläufer
 Alphonse Kahn (1908–1985), deutscher Jurist und Widerstandskämpfer
 Alphonse Kann (1870–1948), französischer Kunstsammler
 Alphonse Karr (1808–1890), französischer Journalist
 Alphonse de Lamartine (1790–1869), französischer Dichter
 Laurent-Jan (1808–1877), eigentlich, französischer Autor und Mitarbeiter Honoré de Balzacs
 Pierre Alphonse Laurent (Alphonse-Jean Laurent; 1813–1854), französischer Mathematiker
 Alphonse Laveran (1845–1922), französischer Mediziner
 Alphonse Massemba-Débat (1921–1977), kongolesischer Politiker, Präsident 1963 bis 1968
 Alphonse Mingana (1878/1881–1937), irakischer Theologe
 Alphonse Mouzon (1948–2016), US-amerikanischer Schlagzeuger und Komponist
 Alphonse de Neuville (1836–1885), französischer Maler
 Alphonse d’Ornano (1548–1610), französischer Heerführer
 Alphonse Pénaud (1850–1880), französischer Luftfahrttechniker
 Alphonse Picou (1878–1961), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Louis-Alphonse Poitevin (1819–1882), französischer Fototechniker und Erfinder
 Alfonse de Portugal (um 1135–1206), Großmeister des Malteserordens
 Alphonse Ratisbonne (1814–1884), französischer Ordensgründer
 Alphonse Rivier (1835–1898), Schweizer Jurist
 Donatien-Alphonse-François de Sade (1740–1814), französischer Adliger und Autor
 Samuel Alphonse Stritch (1887–1958), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Chicago, siehe Samuel Stritch
 Jean-Alphonse Turrettini (1671–1737), Schweizer Theologe

Familienname 
 Alexandre Alphonse (* 1982), französischer Fußballspieler
 Mickaël Alphonse (* 1989), französischer Fußballspieler
 Quesnel Alphonse (* 1949), haitianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Fort-Liberté

Siehe auch 
 Alphonse-Atoll, Atoll und Insel der Seychellen
 Saint-Alphonse, Orte in Kanada

Männlicher Vorname
Französischer Personenname